Перелік Сводеша — запропонований американським лінгвістом Моррісом Сводешем засіб для оцінки ступеня споріднення між різними мовами за такою ознакою, як схожість найбільш стійких базових лексем. Являє собою стандартизований перелік базових лексем даної мови, приблизновпорядкованих по зменшенню їхньої «базовості» чи історичної стійкості.

Мінімальний набір найважливішої («ядерної») лексики міститься в 100-словесному переліку Сводеша. У Вікіпедії прийнято використання більш застарілих і менш семантично стійких, зате більш докладних 200- і 207-словесних переліків.

У цій статті запропонована порівняльна характеристика підляських діалектів із білоруською та українською як мовами, з якими підляські діалекти мають деякі спільні риси.

Підляська абетка 

Пояснення:

 Ć — [ць]; Č — [ч]; Ď — [дь]; Ê — [е], Iê — [іе]; Ch — [х]; Ł — [л]; Ń — [нь]; Ô — [ӱ] (агубленае «і» ці як нямецкае «ü»); Ś — [сь]; Š — [ш]; Ť — [ть]; V — [в]/[ў]; Ź — [зь]; Ž — [ж];

Літери q, w, x зустрічаються тільки в іноземних назвах (Quebec, Quentin, Wellington, Winston, Xanadu, Matrix), а диграф dź використовується для запису географічних назв із польської чи білоруської мов.

Перелік

Див. також 
 Перелік Сводеша для слов'янських мов

Білоруська мова
Мовознавство
Слов'янські мови
Українська мова